

Musica
 Andrà tutto bene ('58) – singolo degli 883 del 1998
 Andrà tutto bene – singolo di Nesli del 2014
 Andrà tutto bene – album di Nesli del 2015
 Andrà tutto bene – singolo di Levante del 2019
 Andrà tutto bene – singolo di Jack Savoretti del 2020
 Andrà tutto bene – singolo di Elisa del 2020